
Termin -{PDB}- ima više značenja.

 -{PDB}- je Proteinska banka podataka.
 -{.pdb}- je format fajla.